Cistella (gemeente), gemeente in Spanje
 Cistella (schimmel), geslacht van schimmels in de familie Hyaloscyphaceae